Bilot ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Bilot (1883–1912), französischer Fußballspieler und Arzt
 Georges Bilot (1881–1964), französischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Billot, Billaud